Амфетами́н:
 Амфетамин — психоактивное вещество
 Amphetamine Reptile Records — американский лейбл звукозаписи
 Амфетамин (фильм) — фильм гонконгского режиссёра Дэнни Ченга